Пугачёвка — название населённых пунктов:

Россия 
 Пугачёвка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Пугачёвка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Пугачёвка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Пугачёвка — село в Марксовском районе Саратовской области.

Украина 
 Пугачёвка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Пугачевка — село в Млиновском районе Ровненской области.

Другое 
 Пугачёвка — река на острове Сахалин.